al-Hala () ist ein bahrainischer Fußballverein aus al-Muharraq, der in der Bahraini Premier League spielt.

Erfolge 
 Bahraini Premier League: 1979
 Bahraini King’s Cup: 1976, 1980 und 1981

Ligaplatzierungen

Spieler 

Bahrainischer Fußballverein
Sport (Gouvernement Muharraq)
Organisation (Gouvernement Muharraq)